Bolivia
 La Victoria (Tarija), plaats in de provincie Tarija

Colombia:
 La Victoria (Amazonas), een gemeente in het departement Amazonas
 La Victoria (Boyacá), een gemeente in het departement Boyacá
 La Victoria (Valle del Cauca), een gemeente in het departement Valle del Cauca
 La Victoria (Huila), een gehucht in de gemeente Villavieja in het departement Huila

Peru:
La Victoria (Lima), een district in de provincie Lima

Spanje:
La Victoria (Córdoba), een gemeente in de provincie Córdoba
La Victoria de Acentejo, een gemeente op Tenerife

Venezuela:
La Victoria (Aragua)

Verenigde Staten:
La Victoria (Texas), een plaats in de staat Texas